Stemme steht für Familiennamen folgender Personen:

 Fritz Stemme (* 1924), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Nina Stemme (* 1963), schwedische Opernsängerin (Dramatischer Sopran)
 Reiner Stemme (* 1939), deutscher Physiker, Unternehmer und Flugzeugbauer
Weiteres:
 Stemme (Unternehmen), mittelständisches Luftfahrtunternehmen in Strausberg